Wargo ist der Familienname folgender Personen:

 John Wargo, US-amerikanischer Politiker
 Joseph G. Wargo (1922–1999), US-amerikanischer Politiker
 Lorand Wargo (1924–1994), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder